Višnja, voće
 Višnje (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin, Crna Gora
 Višnje (Ajdovščina, Slovenija), naselje u općini Ajdovščina, Slovenija
 Višnja (Šomođska županija, Mađarska) (mađ. Visnye), selo u južnoj Mađarskoj